Жаловага — фамилия. Известные носители: